Regno Unito
Hayfield – parrocchia civile del Derbyshire
 Stati Uniti d'America
Hayfield – città della Contea di Dodge, Minnesota
Hayfield – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
Hayfield – CDP della contea di Fairfax, Virginia